Hylaeochampsidae — вимерла родина базальних євсухієвих крокодиломорфів, які вважаються тісно пов'язаними з рядом Crocodylia.

Класифікація 
Hylaeochampsidae вперше був побудований Чарльзом Вільямом Ендрюсом у 1913 році, щоб включити лише одного представника: Hylaeochampsa. Однак новий рід під назвою Iharkutosuchus був описаний у 2007 році, і було виявлено, що він є сестринським таксоном Hylaeochampsa, а отже, членом родини Hylaeochampsidae. Рід Heterosuchus, названий у 1887 році, також може бути членом родини. Однак це, ймовірно, є синонімом Hylaeochampsa, і Джеймс М. Кларк і Марк Норелл вважали його nomen dubium. Кларк і Норелл також стверджували, що немає жодних доказів того, що ці два роди утворюють справжню кладу, відмінну від інших євсухій, тому що останки, пов'язані з Heterosuchus, надто фрагментарні, щоб показати будь-який чіткий філогенетичний зв'язок. Четвертий рід під назвою Pietraroiasuchus був віднесений до Hylaeochampsidae у 2011 році. Філогенетичний аналіз, проведений з описом Pietraroiasuchus, також виявив, що Pachycheilosuchus є частиною родини. У цьому дослідженні 2011 року Бускаліоні та ін. кладистично визначено Hylaeochampsidae як кладу на основі вузлів останнього спільного предка Hylaeochampsa vectiana, Iharkutosuchus makadii, Pachycheilosuchus trinquei та Pietraroiasuchus ormezzanoi та всіх їхніх нащадків.

Наведена нижче кладограма є результатом дослідження Buscalioni et al.:

Поширення та опис 
Родина існувала в крейдяний період у Європі й Близькому Сході. Hylaeochampsa та його можливий синонім Heterosuchus були знайдені у формації Вектіс на острові Вайт в Англії, що датується баремським етапом ранньої крейди. Зразки Iharkutosuchus були знайдені у формації Csehbánya в західній Угорщині, яка була відкладена під час сантонського етапу пізньої крейди. Усі гілеошампсиди мали сильно бревіростринні морди та демонстрували гетеродонтність із великими зубами, зосередженими позаду, які, швидше за все, були пристосовані до роздавлювання. У Iharkutosuchus ці зуби були навіть багатогорбковими. Це часто характерно для ссавців, але вкрай незвично для крокодиломорфа, і свідчить про те, що тварина могла бути травоїдною.

Примітки 

Родини плазунів
Фауна крейдяного періоду